Les Radeon 600 sont la fondation de la gamme des cartes graphiques DirectX 10.0 de la série HD2000 et HD3000, produites par ATI.

Elles répondent du nom de code "PELE"

Les Radeon HD2000 sont la première génération des puces graphiques exploitant l'architecture parallèle. C'est en réalité une architecture déjà utilisée dans la dernière puce graphique de la Xbox 360. La HD2900 XT, premier modèle de cette série combine donc l'architecture parallèle avec les capacités de l'architecture précédente des R500 (les Radeon X1900). Il est assez difficile de comparer une Radeon avec une GeForce, car même si l'architecture est identique, elle n'a pas été conçue de la même manière. Alors que nvidia s'appuie sur une architecture unifiée dite scalaire, ATI s'appuie sur du vectorielle.
Il est vrai que le nombre de streams processor de la HD2900 XT est bien supérieur à celui des puces G80 qui animent les GeForce 8800: 320 unités contre 128, mais ce serai encore une erreur de comparer simplement sur ce nombre. En étant vectorielle, les unités shaders (ou streams processors) sont unifiées par groupe (alors que chez les scalaires, ce n'est pas le cas). Les R600 HD2900 qui ont 320 unités shaders ont en fait 80 unités shaders par groupe de 4 SIMD + 16 Shaders Processors + 5 Streams Processors, ce qui fait donc 320 unités au total réparties par groupe par 5 blocs de processeurs de flux contenant 4 SIMD de 64 unités de calculs (donc 320 pour la version haut de gamme). Malgré cette particularité, les HD2000 se montrent pas aussi performant que l'on espérait, et la GeForce 8800 GTX se montre largement supérieure, du fait peut-être que le scalaire est plus efficace sur le vectoriel, mais aussi par le nombre trop faible d'unités TMU et ROP. Seulement 16 unités comparées aux 32 TMU et 24 ROP des G80. Un autre défaut est la consommation élevée des HD2900, dépassant les 200 watts pour la version haut de gamme, la HD2900 XT.

Les Radeon HD3000 sont issues des HD2000, mais avec les défauts corrigés. la HD3870 se montre meilleure que la HD2900 XT et même à la hauteur de la 8800 GTX. Grâce aux corrections effectuées et à la gravure inférieure de la puce (55nm), la série des HD3000 aura 2 cartes bi-GPU: les Radeon HD3850 X2 et HD3870 X2, qui se montreront avec des performances plus que raisonnables, mais surtout une consommation très bien maitrisée. De plus, les HD3000 sont également la première série de cartes graphiques à prendre en charge le PCI-Express 16x 2.0. Elles prendront en charge également le version 10.1 de DirectX. Les Radeon HD3000 sont également la première série des Radeon à prendre en charge les calculs FP64 (Double précisions 64 bits).

Les Radeon HD3800 ont un ratio entre les calculs à virgule flottante simple et double. Le ratio est de 1/5, c'est-à-dire que la puissance théorique des calculs en double précision est égale à 1/5 de la puissance théorique des calculs en simple précision. Ce ratio vient de l'architecture de la puce et le nombre de processeurs de flux capables d’effectuer ces opérations. Ainsi, la RV670 qui possède en tout 320 processeurs de flux à cette organisation : 64 unités sont capables d'effectuer de la double précision, tandis que les 256 restantes ne peuvent faire que de la simple précision. Bien sur, les 64 unités concernés sont également capables d'effectuer de la simple précision.

Exemple: Un programme demande d'effectuer des calculs en simple précision, les 320 processeurs de flux seront donc en activité sans problème. Un autre programme exige de la double précision, seul 64 seront en activité.

ATI
Carte graphique